Daniel Ghiță – kickboxer romeno
 Ileana Ghiță – ex cestista rumena
 Virgil Ghiță – calciatore rumeno